Parallels steht für:

 den Titel eines Musikalbums aus dem Jahr 1991 von der Band Fates Warning
 Parallels – Reise in neue Welten, ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2015
 Parallels (Unternehmen), ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf Virtualisierungssoftware spezialisiert hat:
 Parallels Desktop for Mac, eine virtuelle Maschine vom obigen Hersteller
 Parallels Workstation, ein Produkt vom obigen Hersteller

Siehe auch:
 Parallel